Пётр Ковале́вский:
 Ковалевский, Пётр Евграфович (1901—1978) — историк, религиозный мыслитель, сын Евграфа Петровича Ковалевского (младшего).
 Ковалевский, Пётр Петрович (1808—1855) — русский военачальник, генерал-лейтенант, участник Кавказских походов и Крымской войны.